Вахванен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вахванен, Хенри  (род. 1983) — финский рок-музыкант, барабанщик пауэр-метал-группы Battlelore.
 Вахванен, Юри (род. 1978) — финский рок-музыкант, гитарист пауэр-метал-группы Battlelore.